Джеральд Аллан «Джерри» Коэн (; 14.04.1941, Монреаль, Канада — 05.08.2009, Оксфорд, Англия) — политический философ, основоположник аналитического марксизма.

Биография 
Окончил Университет Макгилла (бакалавр философии и политологии) и Оксфордский университет со степенью бакалавра философии (BPhil). В последнем учился у И. Берлина и Г. Райла.

На философском факультете Университетском колледже Лондона: в 1963—1964 годах ассистент лектора, в 1964—1979 годах лектор, в 1979—1984 годах преподаватель.

В 1985—2008 годах Chichele-профессор общественно-политической теории оксфордского Колледжа Всех Душ.

В 2008—2009 годах Quain-профессор (Quain Professor) юриспруденции Университетского колледжа Лондона.

С выходом в 1978 году в свет его книги «Karl Marx’s Theory of History: A Defence» и организованного им её обсуждения в Лондоне в 1979 году, которым было положено начало серии встреч, ставших потом ежегодными, связывают возникновение нового направления в марксистской теории, позже получившего название «аналитический марксизм». В рамках встреч впоследствии сформировалась Сентябрьская группа (такое название она получила за то, что встречи эти проводились в сентябре).

Переводы 
 Дж. Коэн. «Совместимы ли свобода и равенство?». — М.: Свободное марксистское издательство, 2020.

Ссылки 
 Дж. Коэн. Понятие эксплуатации у Маркса: Что делает ее несправедливой?
 Джеральд Коэн. История, этика и марксизм
 Дмитрий Середа. Введение в политическую философию Джеральда Коэна
 Д. Е. Добринская. Реконструкция исторического материализма в теории Дж. А. Коэна // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2015. № 4. — С. 69-84.

Источники 

Марксисты
Теоретики марксизма
Политологи Канады
Философы Канады
Философы XX века
Философы XXI века
Политологи Великобритании
Выпускники Университета Макгилла
Куэйнский профессор (Университетский колледж Лондона)